Esistono più comuni francesi con questo nome

Crasville – Eure
Crasville – Manica